Tough Love – amerykański program telewizyjny typu reality show
 Tough Love – album muzyczny Jessie Ware
 Tough Love – album muzyczny Gali
 Tough Love – singel Jessie Ware
 Tough Love – singel Avicii